Lotta per vita – in biologia, concetto tipico della teoria dell'evoluzione di Charles Darwin ripreso in ambito sociologico dal cosiddetto darwinismo sociale
Lotta per la vita (Medical Story) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976
Lotta per la vita (Transplant) – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da William A. Graham
Lotta per la vita (Samaritan: The Mitch Snyder Story) – film per la televisione statunitense del 1986 diretto da Richard T. Heffron
Lotta per la vita (Fight for Life) – film statunitense del 1987 diretto da Elliot Silverstein
Lotta per la vita (Aftermath: A Test of Love) – film per la televisione statunitense del 1991 diretto da Glenn Jordan
Lotta per la vita (Scattered), episodio della seconda stagione della serie televisiva Battlestar Galactica